Samurai Jack er en amerikansk tegnefilmserie i 52 afsnit skabt af Genndy Tartakovsky og oprindelig udsendt på Cartoon Network og Toonami fra 2001 til 2004. Den har bl.a. gjort sig bemærket ved sin højt detaljerede og usædvanlige animation og for sin filmagtige stil og tempo. Flere afsnit foregår helt eller delvist uden ord, mens der til gengæld gøres rig brug af effekter. Inspirationen er hentet fra mange forskellige steder, og ofte varierer både stil og tema fra det ene afsnit til det andet. Serien har været sendt med dansk tale på Cartoon Network.

Serien følger "Jack", en god og dygtig samurai, der forsøgte at dræbe den onde Aku, men som af denne blev slynget langt ud i fremtiden, hvor Akus ondskab hersker. Her forsøger Jack – forgæves – at finde en måde at komme tilbage på men må løbende kæmpe mod både Aku, dennes håndlangere og andre onde folk. Mange af kampene i serien afspejler samuraifilm, men da Jack normalt kæmper mod robotter, monstre og rumvæsener, bliver de aldrig blodige.

Ved Emmy Award i 2005 var serien nomineret i seks kategorier og vandt priser i de fire, primært for enestående individuel præstation indenfor animation.

Serien blev genoplivet med en femte og sidste sæson sendt af Adult Swim fra 11. marts 2017.

Stemme

Eksterne henvisninger 

 

Animerede tv-serier